Armando — первый испаноязычный студийный альбом (и пятый в дискографии) рэпера из Майами Pitbull. Релиз альбома состоялся 2 ноября 2010 года. Было выпущено два сингла, которые получили ротацию на испаноязычных радиостанциях. Пластинка получила золотой статус в США за тираж, превысивший 50 000 проданных копий.

Название 
Согласно обозревателю Allmusic, пластинка была названа в честь отца исполнителя.

Список композиций

Синглы 
«Watagatapitusberry»
 Только в формате цифрового сингла на iTunes

«Maldito Alcohol»
 Latin Pop Airplay: 21

«Bon, Bon»
 Billboard Hot 100: 61
 Billboard Hot 100 Airplay: 71
 Billboard Latin Songs: 3
 Latin Pop Airplay: 3
 Billboard Tropical/Salsa Songs: 3
 Billboard Digital Songs: 50

Чарты (2010)

Примечания 

Альбомы Pitbull
Альбомы Jive Records
Альбомы J Records